Rotterdam normalmente se refiere a:
 Róterdam, ciudad situada al oeste de los Países Bajos, y puerto sobre el río Mosa. Relacionados con esta están:
 el Aeropuerto de Róterdam;
 el Festival Internacional de Cine de Róterdam;
 el Torneo de Róterdam, un torneo de tenis;
 los Seis días de Róterdam, una competición de ciclismo;

También puede referirse a los siguientes lugares:
 Rotterdam (Nueva York), pueblo en el condado de Schenectady, estado estadounidense de Nueva York;
 Rotterdam (aldea), lugar designado por el censo en el condado de Schenectady, estado estadounidense de Nueva York; o
 Nomuka, una isla en Tonga, llamada Rotterdam por su descubridor, Abel Tasman.

También al filósofo humanista Erasmo de Róterdam.